Hierba de sapo o hierba del sapo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asclepias curassavica; o
 el nombre común de la planta Dorstenia contrajerva
 el nombre común de la planta Eryngium carlinae.
 el nombre común de la planta Eryngium heterophyllum
 el nombre común de la planta Heliotropium angiospermum
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius
 el nombre común de la planta '''''Senecio jacobaea